Helene von Württemberg (* nach 1453; † 19. Februar 1506) war eine spätmittelalterliche Grafentochter des Hauses Württemberg aus Stuttgart, die durch ihre Ehe mit dem Grafen Kraft VI. zur Gräfin Helena zu Hohenlohe wurde.

Herkunft 
Die Eltern Helenes waren Graf Ulrich V. von Württemberg-Stuttgart und Margarethe von Savoyen. Helenes Großvater mütterlicherseits war als Felix V. der letzte Gegenpapst der katholischen Kirche.

Leben 
Helene heiratete am 26. Februar 1476 in Waldenburg den Grafen Kraft VI. zu Hohenlohe († 1503). Sie brachte als Mitgift 8000 Gulden in die Ehe ein. Mit der Widerlage ihres Mannes und der Morgengabe verfügte sie über ein Vermögen, das durch Zinsen zu jährlichen Einkünften von etwa 1600 Gulden führte, die ihr ein standesgemäßes Leben ermöglichten. Durch ihre Herkunft trug sie erheblich zum Prestigegewinn des Hauses Hohenlohe bei. Vom 28. auf den 29. November 1495 beherbergte sie König Maximilian I. im Schloss ihres Mannes in Neuenstein, als dieser sich auf dem Weg vom Reichstag in Worms nach Augsburg befand. Durch ihren Sohn Georg ist Helena zur Stammmutter des gesamten neuzeitlichen Hauses Hohenlohe geworden.

Familie 
Aus der Ehe Helenas mit dem Grafen Kraft VI. zu Hohenlohe († 1503) gingen 18 Kinder hervor, wobei folgende das Erwachsenenalter erreichten: 
 Graf Albrecht III. von Hohenlohe-Neuenstein (1478–1551) ∞ 1507 Wandelberta von Hohenzollern (* um 1485, † nach 1553)
 Margaretha (1480–1522) ∞ 1499 Pfalzgraf Alexander von Zweibrücken und Veldenz (1462–1514)
 Friedrich (1484–1503), Domherr in Mainz und Speyer
 Siegmund (1485–1534), Domherr in Straßburg und Augsburg
 Ludwig (1486–1550), Domherr in Mainz, Speyer und Straßburg
 Graf Georg I. von Hohenlohe-Waldenburg (1488–1551), ∞ 1.) 1514 Praxedis von Sulz († 1521) Stamm-Mutter aller späteren Nachkommen des Hauses Hohenlohe-Neuenstein (mit den Seitenlinien Langenburg, Öhringen und ehemals Ingelfingen sowie Kirchberg); ∞ 2.) 1529 Helene Truchsessin von Waldburg (1514–1567), Stamm-Mutter aller späteren Nachkommen des Hauses Hohenlohe-Waldenburg (und der Seitenlinien in Bartenstein, Jagstberg und Schillingsfürst)
 Helena (1490–1543), 1536 Äbtissin des Klosters Gnadental
 Philipp (1492–1541), Domherr in Würzburg and Bamberg
 Katharina (1494–1536), Nonne
 Elisabeth (1495–1540) ∞ 1.) 1512 Graf Wolfgang von Löwenstein (1493–1512), Sohn des Grafen Ludwig I. von Löwenstein; ∞ 2.) 1523 Georg Freiherr von Hewen
 Klara (1497–1514), Nonne
 Johann (1499–1540)
 Anna (* 1500; † nach 1534)

Ahnen

Literatur 
 Sönke Lorenz, Dieter Mertens, Volker Press (Hrsg.): Das Haus Württemberg. Ein biographisches Lexikon. Kohlhammer, Stuttgart 1997, ISBN 3-17-013605-4, S. 401 f.
 Johann Justus Herwig: Entwurf einer genealogischen Geschichte des Hohen Haußes Hohenlohe. Schell, Schillingsfürst, 1796 (Online einsehbar bei der Bayerischen Staatsbibliothek, wobei bei Herwig Helenas Mann als Kraft VII. nummeriert ist), S. 78 ff.

Einzelnachweise 

Familienmitglied des Hauses Württemberg (Linie Stuttgart)
Familienmitglied des Adelsgeschlechts Hohenlohe
Geboren im 15. Jahrhundert
Gestorben 1506
Frau